Achteinhalb steht für:
 Achteinhalb, Filmdrama (1963) von Federico Fellini
 achteinhalb (Kino), ein Kino in Saarbrücken
 8½, Vorläufer von rio (Software), Fenstersystem des Betriebssystems Plan 9